Aj je čínské příjmení ():

 Aj Čching (1910–1996) – čínský básník
 Aj Wej-wej (* 1957) – čínský aktivista a architekt, syn Aj Čchinga

Externí odkazy 
 

Čínská příjmení